Вари́й () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Памье.

Код INSEE кантона — 0919. Всего в кантон Варий входят 18 коммун, из них главной коммуной является Варий.

Коммуны кантона

Население 
Население кантона на 2006 год составляло 9 526 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Варий на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж